Ces toponymes comportant le nom "Tawachiche" désignent des lieux ou des cours d'eau, tous situés dans la municipalité du Lac-aux-Sables, en Mauricie, dans la province de Québec, au Canada:
 Zec Tawachiche, une zone d'exploitation contrôlée, située dans la partie supérieure des bassins versants de la rivière Tawachiche et Tawachiche ouest,
 Rivière Tawachiche, un tributaire de la rive droite de la rivière Batiscan,
 Rivière Tawachiche Ouest, un tributaire de la rive droite de la rivière Tawachiche,
 Chemin Tawachiche,
 Chemin Tawachiche est, longeant la rivière Tawachiche (section Est) à partir de l'embouchure de la rivière Tawachiche Ouest (soit le poste d'accueil de la zec Tawachiche) en remontant vers le nord-est,
 Chemin Tawachiche ouest, débutant au poste d'accueil de la zec Tawachiche, longeant la rivière Tawachiche ouest et le chemin de fer du Canadien National reliant Hervey-Jonction à La Tuque.